Phillips House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Phillips House (Kalifornien), ID-Nr. 85003373
 Phillips House (New York), ID-Nr. 82001157
 Phillips House (Tennessee), ID-Nr. 96000384
 Phillips House (Washington), ID-Nr. 93000359